Tira puede referirse a:

Arte

Cómics 

 Tira de prensa, historieta publicada periódicamente en diarios, revistas y más recientemente en páginas de internet.

Música 

 Olia Tira (1988-), cantante residente en Moldavia.

Televisión 

 Tira (2019), miniserie chilena transmitida por La Red.
 La tira (2008-2010), serie humorística española emitida por La Sexta.

Toponimia 

 Tira, ciudad del Distrito Central de Israel.
 Tira, pueblo ubicado en el condado de Hopkins, en el estado estadounidense de Texas.

Véase también 

 Tiro .